

Persone
 Andrea Amendola (XVIII sec.) – musicista italiano
 Anna Amendola (Gaeta, 9 dicembre 1927) – attrice italiana
 Ferrante Amendola (1664-1724) – pittore italiano attivo a Napoli, allievo di Francesco Solimena
 Francesco Amendola (Lamezia Terme, 30 marzo 1949) – politico italiano
 Federico Bonetti Amendola (n. 1950) – compositore italiano. Figlio dell'organizzatore teatrale Emilio 
 Ferruccio Amendola (Torino, 22 luglio 1930 – Roma, 3 settembre 2001) – attore e doppiatore italiano
 Claudio Amendola (Roma, 16 febbraio 1963) – attore e conduttore televisivo italiano, figlio di Ferruccio 
 Alessia Amendola (Roma, 27 febbraio 1984) – doppiatrice e attrice italiana, figlia di Claudio 
 Gianfranco Amendola (Roma, 8 aprile 1942) – magistrato e politico italiano
 Gina Amendola (1896-1968) –  attrice italiana di teatro e cinema.
 Giovanni Battista Amendola (Sarno, 1848 – Napoli, 1887) – scultore italiano
 Giovanni Amendola (Napoli, 15 aprile 1882 – Cannes, 12 aprile 1926) – politico italiano
 Giorgio Amendola (Sarni, 21 novembre 1907 – Roma, 5 giugno 1980) – scrittore e politico italiano, figlio di Giovanni Amendola
 Pietro Amendola (Roma, 26 ottobre 1918 – Roma, 7 dicembre 2007) – politico italiano, figlio di Giovanni Amendola
 Giuseppe Amendola (1750-1808) – compositore e professore di musica italiano
 Marcelo Amendola (Mar del Plata, n. 1967) – sindacalista italiano
 Mario Amendola (Recco, 8 dicembre 1910 – Roma, 22 dicembre 1993) – drammaturgo, regista e sceneggiatore italiano
 Maurizio Amendola (n. 1949) –  architetto e fumettista italiano
 Paolo Amendola (n. 1980) – allenatore di pallavolo italiano.
 Scott Amendola (n. 1969) – batterista statunitense della Bay Area di San Francisco
 Tony Amendola (n. 1951) – attore statunitense, che interpretò Maestro Jaffa Bra'tac nella serie televisiva Stargate SG-1.
 Ugo Amendola (1917-1995) –  compositore e musicista italiano
 Vincenzo Amendola (Napoli, 22 dicembre 1973) – politico italiano

Infrastrutture e trasporti
 Amendola – stazione della Linea 1 della metropolitana di Milano
 Aeroporto di Amendola – aeroporto militare in provincia di Foggia
 Stazione di Amendola –  fermata ferroviaria posta sulla linea Foggia-Manfredonia